MPH est un code qui désigne :
 Martinair Holland, selon le code OACI des compagnies aériennes,

MPH est aussi l'abréviation de Master of Public Health (voir , un diplôme décerné pour une formation universitaire en santé publique.

MPH est par ailleurs l'abréviation pour méthylphénidate, un psychostimulant indiqué en cas de TDAH ou de narcolepsie/hypersomnie.

MPH est aussi le nom d'un profil acier à rupture de pont thermique fabriqué à partir de fers plats laminés assemblés par mécano-soudage.

mph est un symbole qui désigne :
 mille par heure : mille terrestre international par heure, une unité de mesure de la vitesse sur route aux notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis .

Code